La Coupe Maître Lim, ou championnat de France de go des clubs, est un tournoi français de jeu de go, où les clubs s'affrontent par équipes de quatre joueurs. Cette compétition est appelée "Coupe Maître Lim" en hommage à Lim Yoo Jong, joueur de go coréen qui a formé nombre des premiers joueurs en France.

Description 
Il s'agit d'une épreuve de la Fédération française de go qui permet à des équipes de quatre joueurs d'un même club d'obtenir le titre de "Champion de France des clubs" / "Vainqueur de la Coupe Maître Lim".

La Coupe Maître Lim se déroule en deux phases, avec un premier tour régional, suivi d'un tour national où seuls les meilleures équipes des tours régionaux peuvent participer. Le tour régional est organisé par les ligues (au nombre de 9 actuellement), et suivant la taille de la ligue une ou deux équipes finalistes se qualifient pour le tour national.

Lors d'un match entre deux équipes, quatre parties sont jouées simultanément. Les joueurs de chaque équipe sont classés suivant leur niveau au classement officiel (l'échelle FFG), et affrontent obligatoirement les joueurs de l'équipe adverse classés de la même façon. L'équipe avec le plus de victoires remporte le match, mais en cas de même nombre de victoires, la partie des joueurs les plus faibles n'est pas comptée. Ce procédé est répété jusqu'à ce que le nombre de victoires diffère, et s'il y a égalité malgré tout, c'est l'équipe de classement officiel moyen le plus fort qui remporte le match.

Résultats

Édition 2011

Édition 2012

Édition 2013

Palmarès

Liens externes 
 Règlement officiel de la coupe Maître Lim.
 Résultats de la coupe Maître Lim]

Compétition de go en Europe
Compétition fondée en 2003